

Sigle 
 International Kitesurf University – organizzazione di kitesurfing

Codici 
 iku – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua inuktitut

Musica 
 Iku – cantante giapponese